hrabstwo Stewart (ang. Stewart County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Stewart (ang. Stewart County) w USA, w stanie Tennessee